Grieco est un patronyme italien notamment porté par :
 David Grieco (1951-), acteur et réalisateur italien ;
 Eva Grieco (1984-), actrice et danseuse italienne ;
 Jessica Grieco (1973-), coureuse cycliste américaine ;
 Joseph Grieco (1953-), politologue américain ;
 Richard Grieco (1965-), acteur américain et ancien mannequin ;
 Ruggero Grieco (1893-1955), homme politique italien ;
 Sergio Grieco (1917-1982), réalisateur italien.

Patronyme italien